Démocrite est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
 Démocrite d'Abdère (°460 av. J.-C. -  †370 av. J.-C.), ou en grec Δημόκριτος / Dêmókritos, philosophe grec présocratique.
 Démocrite de Nicomédie, peut être identique à Démocrite d'Abdère.
 Démocrite de Synnade (), avec  Second et Denis, martyrs à Synnada en Phrygie ; saints chrétiens fêtés le 31 juillet.

Arts et lettres 
 Démocrite amoureux, une pièce de théâtre de Jean-François Regnard (1700).
 Démocrite prétendu fou, une comédie de Jacques Autreau.
 Démocrite et Protagoras, un tableau de Salvator Rosa, au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.
 Démocrite ou le géographe est une toile de Diego Vélasquez exposée au musée des beaux-arts de Rouen.
 Portrait de Démocrite, un tableau d'Antoine Coypel, au Musée du Louvre.
 Démocrite (1630), un tableau de José de Ribera, au musée du Prado à Madrid.

Pseudonyme 
Démocrite est le pseudonyme d'un magistrat exerçant sa charge en région parisienne.

Notes et références